Capoeira, arte marcial brasileira
 Galinheiro, casa ou abrigo vedado para aves tais como galinhas
 Capoeira (arquitetura), obra de fortificação militar
 Capoeira (vegetação), tipo de vegetação secundária
 Capoeira Legends, jogo eletrónico brasileiro
 Capoeira-cachorra, uma ave da família dos formicariídeos
 Martial Arts: Capoeira, jogo eletrónico italiano